Karski
 Jan Karski – militare polacco
 Karol Karski – giurista e politico polacco